Rhytiodus är ett släkte av fiskar. Rhytiodus ingår i familjen Anostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Rhytiodus